Робер Жак Франсуа Фауст Лефевр (; 24 сентября 1755, Байё — 3 октября 1830, Париж) — французский живописец, портретист, придворный художник.

Биография 
Родился в семье драпировщика, работал, возможно, учеником в студии Пирра де Лесселейна в Кане.
Начинал карьеру как живописец-самоучка. Только в 1784 стал заниматься в студии Жана-Батиста Реньо в Париже. Находился под сильным влиянием творчества Жака-Луи Давида.

Участник Парижских салонов в 1791—1827 года.

В правление Наполеона был придворным художником, писал портреты императора, членов его семьи, сановников и генералов.

После реставрации Бурбонов (1815) поспешил заслужить доверие новой власти, и сохранил статус придворного живописца. В силу этого, в результате Июльской революции 1830 года и свержение короля Карла X, лишился своего положения и заказов.
Вскоре после этого, в октябре 1830 года совершил самоубийство в возрасте 75 лет.

Похоронен в кладбище Пер-Лашез в Париже

Творчество 
Робер Лефевр — автор портретов, полотен на исторические, аллегорические и мифологические темы, воспевавший в своих работах античную красоту.

Р. Лефевр в 1801 написал портрет генерала Бертье, в 1804 —  портрет Наполеона в наряде Первого консула, в 1805 —портрет императрицы Жозефины Богарне.

Благодаря покровительству основателя и директора Луврского музея Доминика Виван-Денона, Робер Лефевр получал многочисленные заказы от императора Наполеона I. Стал официальным портретистом императорской семьи и высших сановников Империи. Создатель целой галереи портретов выдающихся личностей империи Наполеона Бонапарта.

Его портреты  мадам Летиции Рамолино, матери Наполеона, художников К. Верне и П. Герена (его портрет сейчас находится на Лувре) сделали Р. Лефевра одним из самых модных портретистов того времени.

Целый ряд известных людей Франции и Европы стали заказывать у него портреты, среди них были Мария-Луиза Австрийская, Папа Пий VII, Маршал Удино, В. д’Арленкур, Дезире Клари, Е. А. Строганова-Демидова и многие другие.

Его карьера продолжалась и при Людовике XVIII, назначившим Р. Лефевра придворным живописцем.

Р. Лефевр также работал над историческими полотнами: «Христос на кресте» (1827). Последняя его картина, «Апофеоз Святого Луи» (собор Ла-Рошели).

Галерея

Награды 
 Орден Почётного легиона

Примечания

Литература 
Gaston Lavalley. Le Peintre Robert Lefèvre, sa vie et son œuvre, Caen, L. Jouan, [s.d.], (1920, на фр. языке).

Ссылки 
 Картины Р. Лефевра

Художники-портретисты Франции
Придворные художники
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Художники Франции XIX века
Художники Франции XVIII века
Кавалеры ордена Почётного легиона
Ученики Жана-Батиста Реньо